Екатери́на Никола́евна Тудеге́шева (род. 30 октября 1987 года, Ростов-на-Дону) — российская сноубордистка, выступавшая в параллельных дисциплинах. Двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира в зачёте параллельных дисциплин 2010/11, многократная победительница этапов Кубка мира. Заслуженный мастер спорта России.

Спортивные достижения 
 Обладательница Кубка мира в общем зачёте и малого Кубка мира в параллельных дисциплинах (сезон 2010/11);
 Чемпионка мира 2013 в параллельном слаломе;
 Чемпионка мира 2007 в параллельном гигантском слаломе;
 Бронзовый призёр чемпионата мира по сноуборду 2009 в параллельном слаломе;
 Двукратная чемпионка мира среди юниоров (2006, 2007) в параллельном гигантском слаломе;
 Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров в параллельном слаломе (2007);
 Многократная победительница и призёр этапов Кубка Европы;
 9-кратная чемпионка России: в сноубордкроссе (2003, 2004, 2006), в параллельном слаломе (2007, 2012) и параллельном гигантском слаломе (2005, 2007, 2010, 2012);
 Трёхкратный серебряный призёр Чемпионатов России: в сноубордкроссе (2005), в параллельном слаломе (2006) и параллельном гигантском слаломе (2006);
 Четырёхкратный бронзовый призёр Чемпионатов России: в сноубордкроссе (2007), в параллельном слаломе (2003, 2004) и параллельном гигантском слаломе (2004);
 Многократная победительница и призёр этапов Кубка России.

Биография 
Екатерина Тудегешева родилась 30 октября 1987 года в г. Ростов-на-Дону, в 4 года переехала в Таштагол Кемеровской области. В семь лет начала заниматься в горнолыжной секции, а в 11 лет перешла на сноуборд. В начале карьеры, помимо параллельных видов, соревновалась также в сноубордкроссе.

Первым международным соревнованием для Тудегешевой стала гонка FIS, прошедшая 6 января 2003 года. Через неделю она уже участвовала в чемпионате мира, где лучшим результатом стало 16-е место в сноубордкроссе. Ещё через месяц она стала восьмой в этой дисциплине на юниорском чемпионате мира, а затем выиграла чемпионат страны, став также третьей в параллельном слаломе. В Кубке мира Тудегешева сначала выступала только в сноубордкроссе, всегда занимая места не ниже 30-го, но затем перешла в параллельные виды сноубординга, изредка участвуя в прежнем виде программы. Она победила на чемпионате мира среди юниоров 2006 в параллельном гигантском слаломе и стала пятой на зимних Олимпийских играх 2006, а в следующем сезоне 2006/07 за неделю стала второй на Кубке мира в этой дисциплине и победила в параллельном слаломе. В том же году, участвуя в чемпионате мира, Тудегешева победила в параллельном гигантском слаломе и стала первой россиянкой, ставшей чемпионкой мира по сноуборду. Через месяц она ещё победила и стала второй на чемпионате мира среди юниоров.

Следующие два сезона Тудегешева выступала на некоторых этапах Кубка мира и Кубка Европы, несколько раз становясь призёркой. В начале 2009 года она заняла третье место на чемпионате мира в параллельном слаломе и пятое в параллельном гигантском слаломе. В сезоне 2009—2010 одержала две победы на этапах Кубка мира, а на Зимних Олимпийских играх 2010 заняла 10 место в параллельном гигантском слаломе. В сезоне 2010/11 стала первой российской сноубордисткой-обладательницей Кубка мира в общем зачёте и малого Кубка мира в параллельных дисциплинах. В сезоне 2011-12 одержала победу и выиграла несколько призовых мест на этапах Кубка мира. В следующем, предолимпийском сезоне, 2012—2013 Екатерина стала двукратной чемпионкой мира, добавив к «золоту» Чемпионата мира 2007 в параллельном гигантском слаломе, «золото» Чемпионата мира 2013 в параллельном слаломе и стала единственной в мире действующей двукратной чемпионкой мира в параллельных дисциплинах.

Екатерину Тудегешеву соперницы называют «Русской торпедой».

18 апреля 2019 года Екатерина Тудегешева завершила спортивную карьеру из-за отсутствия мотивации.

Результаты выступлений в Кубке мира

Параллельные дисциплины

Сноуборд-кросс

Призовые места на этапах кубка мира

1-е место

2-е место

3-е место

Зачёт кубка мира

Общий зачёт 
 2003/04 — 23-е место (37 очков)
 2005/06 — 59-е место (1391 очко)
 2006/07 — 11-е место (3530 очков)
 2007/08 — 19-е место (3372 очка)
 2008/09 — 43-е место (1434 очка)
 2009/10 — 8-е место (3500 очков)
 2010/11 — 1-е место (6000 очков)
 2011/12 — 5-е место (4310 очков)

Зачёт по параллельным видам 
 2003/04 — 59-е место (106 очков)
 2004/05 — 30-е место (1141 очко)
 2005/06 — 25-е место (1391 очко)
 2006/07 — 7-е место (3530 очков)
 2007/08 — 10-е место (3372 очка)
 2008/09 — 19-е место (1434 очка)
 2009/10 — 5-е место (3500 очков)
 2010/11 — 1-е место (7690 очков)
 2011/12 — 5-е место (5070 очков)

Зачёт по сноубордкроссу 
 2002/03 — 25-е место (636 очков)
 2003/04 — 42-е место (290 очков)
 2004/05 — 36-е место (290 очков)

Награды 
 Орден «Доблесть Кузбасса» (2007 год)

Примечания

Ссылки 
 
 

Сноубордисты России
Чемпионы России по сноуборду
Чемпионы мира по сноуборду
Обладатели Кубка мира по сноуборду
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Заслуженные мастера спорта России
Кавалеры ордена «Доблесть Кузбасса»
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года